William Crookes – chimico e fisico britannico
Crookes – cratere lunare
Crookes – ward di Sheffield